Кампобелло () может означать:

 Кампобелло (остров) —  канадский остров, в заливе Фанди
 Кампобелло-ди-Ликата — коммуна в Италии, в регионе Сицилия
 Кампобелло-ди-Мадзара —  коммуна в Италии, в регионе Сицилия